Фолкерк — місто у Шотландії.
 Фолкерк (область)
 Фолкерк (футбольний клуб)

Див. також 
 Битва під Фолкерком (1298) 
 Битва під Фолкерком (1746)